Mapungubwe steht für:
 Mapungubwe-Hügel, archäologische Stätte in Südafrika
 Königreich Mapungubwe, historisches Königreich in Südafrika zwischen 1075 und 1220
 Kulturlandschaft Mapungubwe, Kulturlandschaft in Südafrika
 Mapungubwe-Nationalpark, Nationalpark in Südafrika